Станислав Сроковский:
 Сроковский, Станислав (1872—1950) — польский географ, дипломат, общественный деятель.
 Сроковский, Станислав (род. 1936) — польский поэт, прозаик, драматург, литературный критик, публицист.